Il doppio del BMW Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

James Blake e Mark Merklein hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Julian Knowle e Nenad Zimonjić.

Teste di serie
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (semifinali)
 Julian Knowle /  Nenad Zimonjić (finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Petr Pála /  Radek Štěpánek (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BMW Open 2004
ATP Tour 2004